Lizbona jest największym miastem Portugalii i jedenastym co do wielkości zespołem miejskim w Unii Europejskiej. Pierwszym zbudowanym wieżowcem był Ministerio de Trabalho zbudowany w 1965 roku. Później budowano po kilka wysokich budynków na dekadę. Najwięcej wieżowców wybudowano po 2000 roku. Parque das Nações jest obszarem, w którym znajduje się większa liczba wysokich budynków. Reszta wieżowców stoi w różnych częściach metropolii.

Lizbona i jej obszar miejski ma cztery wieżowce powyżej 100 metrów i około 20 wieżowców pomiędzy 70 i 100 metrów, łącznie blisko 25 wieżowców powyżej 70 metrów. Ponad połowa wysokich budynków to biurowce i hotele.

Galeria

Przypisy 

Lista najwyższych budynków w Lizbonie
Lista najwyższych budynków w Lizbonie
Wieżowce według miast
Listy najwyższych budowli w Europie
Listy najwyższych budynków